Тюрякулов  — тюркская фамилия; имеет женскую форму Тюрякулова. Известные носители:
 Тюрякулов, Кадир Тюрякулович (1900—1960) — советский государственный деятель, промышленник, экономист.
 Тюрякулов, Назир Тюрякулович (1892—1937) — советский партийный и государственный деятель, дипломат, журналист, филолог.

См. также 
 Медаль имени Назира Тюрякулова